UEFA Cup 2008-09 var den 38. sæson af turneringen. Kvalifikationen startede den 17. juli 2008, og selve turneringen fandt sted fra den 18. september 2008 til 20. maj 2009. Finalen blev spillet på Şükrü Saracoğlu Stadion i Istanbul, Tyrkiet.
UEFA Cup 2008-2009 var den sidste UEFA Cup nogensinde. Fra 2009 blev den erstattet af Europa League.

Kvalifikation 
122 fra 53 UEFA-forbund deltog i UEFA Cup 2008-09. Landene tildeltes pladser i henhold til deres UEFA koefficient. Et land kunne få op til fire hold kvalificeret gennem nationale turneringer (liga og cupturnering). Nedenfor ses planen for kvalifikationen til UEFA Cup 2008-09:

 Forbund 1-6 får 3 hold kvalificeret.
 Forbund 7-8 får 4 hold kvalificeret. 
 Forbund 9-15 får 2 hold kvalificeret.
 Forbund 16-21 får 3 hold kvalificeret.
 Forbund 22-37 og 39-50 får 2 hold kvalificeret.
 Forbund 38, 51 og 52 får 1 hold kvalificeret.
 Forbund 53 (Montenegro) får 2 hold kvalificeret.

samt

 3 hold via UEFA Fair Play.
 11 vindere af UEFA Intertoto Cup 2008.
 16 tabere af tredje kvalifikationsrunde til UEFA Champions League.
 8 tredjepladser i gruppespillet ved UEFA Champions League.

Første kvalifikationsrunde: (74 hold)

 33 pokalvindere fra forbund 21-53.
 32 andenpladser fra forbund 19-37, 39-50 og 53.
 6 tredjepladser fra forbund 16-21.
 3 hold via UEFA Fair Play.

Anden kvalifikationsrunde: (64 hold) 

 37 vindere af første kvalifikationsrunde.
 6 pokalvindere fra forbund 15-20.
 7 tredjepladser fra forbund 9-15.
 3 andenpladser fra forbund 16-18.
 11 vindere af UEFA Intertoto Cup.

Første runde (80 hold)

 32 vindere af anden kvalifikationsrunde.
 14 pokalvindere fra forbund 1-14.
 2 tredjepladser fra forbund 7-8.
 5 fjerdepladser fra forbund 4-8.
 7 femtepladser fra forbund 1-3 og 5-8.
 2 sjettepladser fra forbund 1-2.
 2 Liga Cup-vindere fra forbund 3-4.
 16 taber af tredje kvalifikationsrunde til UEFA Champions League.

Gruppespil: (40 hold)

 40 vindere af første runde.

Slutspil: (32 hold)

 24 hold fra gruppernes top 3.
 8 tredjepladser i gruppespillet ved UEFA Champiosn League.

  Tredjepladserne i gruppespillet ved UEFA Champions League.
  Taberne i tredje kvalifikationsrunde til UEFA Champions League.
  Er steget et niveau i kvalifikationen, da reglen om den forsvarende mesters kvalifikation ikke træder i kraft. 
  Vindere af tredje runde i UEFA Intertoto Cup.

Datoer

Kvalifikationsrunder

Første kvalifikationsrunde 
Lodtrækningen til første kvalifikationsrunde blev foretaget den 1. juli 2008. De første kamp fandt sted den 17. juli 2008, mens returkampene blev spillet den 31. juli 2008.

|}

  Kampen blev spillet på Fortress Stadium i Smederevo, da Borac Čačak's hjemmebane ikke levede op til UEFA's standarder.
  Kampen blev spillet på Tórsvøllur, da EB/Streymurs hjemmebane ikke levede op til UEFA's standarder.
  Manchester City spiller sin hjemmekamp på Oakwell Stadium, som normalt er hjemmebane for Barnsley, fordi City of Manchester Stadium efter en koncert med Bon Jovi skal have lagt et nyt græstæppe.
  FC Midtjylland skulle oprindeligt spille første kamp på hjemmebane, men holdene aftalte at bytte om på kampene.
  Bangor Citys hjemmekamp blev spillet på Racecourse Ground i Wrexham, da klubbens eget stadion ikke levede op til UEFA's standarder.

Anden kvalifikationsrunde 
Lodtrækningen til anden kvalifikationsrunde blev foretaget den 1. august 2008 i Nyon, Schweiz. 16 hold kvalificerede sig direkte til anden kvalifikationsrunde. De fik følge af de 37 vindere af første kvalifikationsrunde samt de 11 vindere af UEFA Intertoto Cup.

UEFA flyttede et antal hold til andre regioner; det franske hold blev flyttet fra den centraleuropæiske til den nordeuropæsike region, holdene fra Letland og Litauen blev flyttet fra den nordeuropæiske til den centraleuropæiske region og de rumænske og slovenske hold blev flyttet fra den sydeuropæiske til den centraleuropæiske region.

Første runde 
Følgende 32 hold var direkte kvalificerede til første runde. Her fik holdene følgeskab af vinderne fra 2. kvalifikationsrunde. De fyrre vinderhold kvalificerede sig til UEFA Cup'ens gruppespil.

Finale 

Finalen i UEFA Cup 2008-09 blev spillet den 20. maj 2009 på Şükrü Saracoğlu Stadion i Istanbul. Det var første gang, finalen afholdtes i Tyrkiet. Den første europæiske finale på tyrkisk grund var ved UEFA Champions League 2004-05 på Atatürk Olimpiyat Stadyumu.

Se også 
 UEFA Champions League 2008-09
 UEFA Intertoto Cup 2008

Referencer

Eksterne henvisninger 

 Turneringsprogram på uefa.com

2008-09
Fodboldsæson 2008-09